Hormisdas ist der Name

 eines Bischofs von Rom, siehe Hormisdas (Papst)
 mehrerer sassanidischer Großkönige, siehe Hormizd
 eines spätantiken Heermeisters, siehe Hormisdas (Heermeister)
 eines byzantinischen Palastes in Konstantinopel, siehe Bukoleon-Palast
 eines der Heiligen Drei Könige bei den syrischen Christen, siehe Heilige Drei Könige